Франсишку Карнейру ди Кампуш (; ,  — , ) — бразильский государственный деятель.

В 1823 году был депутатом Учредительного собрания и подготовил проект Конституции, который был с некоторыми изменениями утвержден в 1824 году.

Назначенный в 1830 году министром иностранных дел, в марте 1831 года организовал либеральный кабинет, который через месяц был отправлен в отставку, что повело к отречению императора Педру I. Вслед за этим регентство поручило Кампушу портфель министра иностранных дел, который он сохранил до 1832 года.

Примечания

Литература 
 

Сенаторы Бразилии
Министры иностранных дел Бразилии
Депутаты Учредительного собрания Бразилии (1823)